Caflisch ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Caflisch (1942–2021), Schweizer Ländlermusikant
 Federico Caflisch (1892–1978), italienisch-schweizerischer Unternehmer, Automobilrennfahrer und Sportfunktionär 
 Jakob Friedrich Caflisch (1817–1882), deutscher Botaniker
 Johann Anton Caflisch (1860–1935), Schweizer Jurist und Politiker
 Johann Bartholome Caflisch (1817–1899), Schweizer Politiker
 Lucius Caflisch (* 1936), Schweizer Völkerrechtler
 Max Caflisch (1916–2004), Schweizer Typograf, Buchgestalter und Schrift-Kenner
 Russell E. Caflisch (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Ursina Caflisch (* 1951), Schweizer Organistin